Почетни ударац може да се односи на:

 Почетни ударац, у фудбалу
 Почетни ударац (амерички фудбал)
 Почетни ударац (филм)